Gaika steht für:

 Ngqika, einen Ort in Südafrika; bis 2004 Gaika
 Ngqika, auch Gaika, einen ehemaligen Clan in Südafrika
 Gaika, in isiXhosa: Ngqika (* 1797; † 13. November 1829), einen ehemaligen Anführer der Xhosa im 19. Jahrhundert
 (1358) Gaika, einen Asteroiden